Schabernack steht für:
 Streich

Schabernack steht für folgende Orte:
 Schabernack (Güstrow), Ortsteil der Kreisstadt Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern
 Schabernack (Garz/Rügen), Ortsteil der Stadt Garz/Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Schabernack (Meyenburg), Gemeindeteil der Stadt Meyenburg im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Schabernack (Schöllkrippen), Einöde im Markt Schöllkrippen im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Schabernack (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schabernack, auch Pommerscher Hof, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, siehe Polnisch Pomorce

Schabernack steht außerdem für:
 Schabernack (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1936
 Schabernack, Musical und Lied der österreichischen Band Misthaufen

Siehe auch: